Rivadavia peut désigner :

Patronymes 
 Bernardino Rivadavia (1780—1845), homme politique argentin.

Toponymes

Argentine

Localités 
 Avenida Rivadavia, artère de Buenos Aires en Argentine. Elle parcourt toute la ville d'est en ouest, la divisant en deux parties presque égales ;
 Comodoro Rivadavia, ville industrielle et portuaire argentine de Patagonie, sur le rivage de l'océan Atlantique, dans la province de Chubut ;
 Lac Rivadavia, lac argentin situé dans la province de Chubut, Patagonie ;
 Rivadavia, localité argentine et chef-lieu du département homonyme, province de San Juan ;
 Rivadavia, localité argentine située dans le département homonyme, province de Mendoza ;
 Rivadavia, localité argentine située dans la province homonyme ;

Divisions administratives 
 Département de Rivadavia, une des 23 subdivisions de la province de Salta, dans le nord-ouest de l'Argentine ;
 Département de Rivadavia, une des 19 subdivisions de la province de San Juan, en Argentine ;
 Département de Rivadavia, une des 18 subdivisions de la province de Mendoza, en Argentine ;
 Département de Rivadavia, une des 27 subdivisions de la province de Santiago del Estero, en Argentine ;
 Rivadavia, partido argentin.

Navire 
 Rivadavia, cuirassé argentin construit en 1912.

Autres 
 Club Sportivo Independiente Rivadavia, club argentin de football basé à Mendoza ;
 Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, club argentin de basket-ball évoluant en Liga Nacional de Básquetbol, soit le plus haut niveau du championnat argentin

Homonymie de patronyme